Il doppio dell'Antonio Savoldi-Marco Cò - Trofeo Dimmidisì 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Alessio di Mauro e Simone Vagnozzi erano i detentori del titolo, ma Vagnozzi non ha partecipato.

di Mauro ha fatto coppia con Alessandro Motti, ma ha perso nei quarti di finale contro Diego Junqueira e Gabriel Trujillo Soler.

Robin Haase e Thomas Schoorel hanno battuto in finale Diego Junqueira e Gabriel Trujillo Soler 6–4, 6–4.

Teste di serie

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (semifinali)
  Brian Battistone /  Jonathan Marray (primo turno)

  Mateusz Kowalczyk /  Frank Moser (quarti di finale)
  Tomasz Bednarek /  Rameez Junaid (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Antonio Savoldi-Marco Cò - Trofeo Dimmidisì 2010